Wim Crouwel (honkballer), een Nederlandse honkballer
Wim Crouwel (ontwerper), een Nederlandse grafisch ontwerper en hoogleraar